Філа () — у стародавній Аттиці родове об'єднання, громада.
 Корентен Філа́ (;  28 вересня 1988, Париж, Франція) — французький актор.

Елліністичні принцеси
Філа ():
 Філа — жінка Філіппа II Македонського.
 Філа — дочка Антипатра, жінка Балакра, Кратера, Деметрія I Поліоркета.
 Філа — дочка Деметрія I Полиоркета та Ламії.
 Філа— дочка Селевка I Нікатора та Стратоніки, жінка Антигона II Гоната.